В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Наташа Звєрєва 6–4, 7–5.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (фінал)

 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Стефані Реге (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix